Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2013 — 4-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 21 по 28 сентября 2013 года в городе Мендоса (Аргентина) на стадионе «Estadio Mendocino de Hockey». В турнире приняли участие 8 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников на два важных международных турнира: победитель получал путёвку на чемпионат мира 2014; три команды из не прошедших квалификацию (через чемпионат Южной Америки 2014 или Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2014) на Панамериканские игры 2015 получали путёвку туда.

Победителями чемпионата в 4-й раз в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную США со счётом 1:0.

Поскольку сборная Аргентины ранее уже получила путёвку на чемпионат мира 2014 как занявшая 3-е место на полуфинале Мировой лиги 2012/2013 в Лондоне (Англия), её квота была автоматически передана команде, занявшей 2-е место на чемпионате, сборной США.

Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Канады, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Чили со счётом 2:1.

Квалификация 
В начале 2011 Панамериканская федерация хоккея на траве (PAHF) представила новую систему квалификации команд на чемпионат, в которой учитывалась разница в силе команд между ведущими сборными континента и более слабыми командами. Теперь команды, занявшие первые 6 мест на предыдущем чемпионате 2009 года, получали прямую квалификацию, а оставшиеся два места заполняли две лучших команды розыгрыша нового турнира, Pan American Challenge, первый розыгрыш которого прошёл в 2011 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−03:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8-е места

За 1-4-е места

Награды 
 Лучший бомбардир:  Карла Ребекки — 10 голов
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Лусиана Аймар
 Лучший вратарь:  Клаудия Шюлер
 Приз за честную игру (Fair Play Trophy):

Итоговая таблица 

 : Мариана Росси, Росарио Лукетти, Ана Макарена Родригес Пирес, Мартина Кавальеро, Лусиана Аймар (к), Карла Ребекки, Дельфина Мерино, Флоренсия Абиф, Росио Санчес Мочча, Даниэла Сруога, Агустина Альбертарио, Марьела Скароне, Пилар Романг, Сильвина Д’Элия, Ноэль Баррьонуэво, Белен Дзукки (в), Хулия Гомес Фантасия, Мария Флоренсия Мутио (в). Тренер Эмануэль Роджеро, ассистент Мария Пас Феррари, менеджер Мариана Гонсалес Олива.

 : Стефани Фи, Мелисса Гонсалес, Алиша Уиддалл (в), Келси Колоджейчик, Рейчел Доусон, Шеннон Тейлор, Кати Райнпрехт, Меган Бимесдерфер, Кэти О’Доннелл, Джилл Уитмер, Мишель Касолд, Пейдж Селенски, Кейтлин Фалговски, Кэтлин Шарки, Лорен Крэндалл (к), Кейтлин Ван Сикл, Джеки Кинцер (в), Джейми /Монтгомери. Тренер Крейг Парнэм, ассистент Гай Катро, менеджер Келли Кнапп.

 : Кейтлин Уильямс (в), Лорен Логуш (в), Кейт Гиллис, Калан Уотсон, Эшли Кристен, Джессика Барнетт, Даниэлла Хенниг, Тея Калли, Ханна Хон, Эбигейл Рей, Натали Суриссо, Сара Макманус, Мэдлин Секко, Бриенн Стейрс, Шанли Джонстон, Стефани Норландер, Каашия Каррингтен, Аманда Вудкрофт. Тренер Иэн Ратледж, ассистент Робин Д’Абрео, менеджер Карли Крестанович.

4. : Клаудия Шюлер (в), София Вальбаум, Франсиска Писарро, Фернанда Флорес, София Филипек, Каролина Гарсия, Франсиска Видаурре, Мануэла Уррос, Агустина Венегас, Камила Карам (к), Мариана Лагос, Даниэла Карам, Констанса Пальма, Татьяна Склабос, Денисе Кримерман, Паула Саие, Хосефа Салас, Наталья Сальвадор (в). Тренер Рональд Штайн, ассистент Симон Коллинс, менеджер Каттана Родригес.

5. : Монтсеррат Ингуансо Гарай (в), Арасели Ривера Портильо, Фернанда Овьедо Гуадаррама, Марибель Акоста Роблес, Дафне Кармона Сандоваль, Аиде Мартинес Мартинес, Мария Корреа Конехо, Диана Фуэнтес Кастело, Анхелика Домингес Лусеро, Сельма Флорес Ладрон Де Гевара (к), Марлет Корреа Конехо, Жазель Саласар Миранда, Джессика Санчес Ревилья (к), Лорена Гамбоа Кольядо, Даниэла Ороско Гутьеррес, Мичел Нальели Наварро Эрнандес, Карен Ороско Гутьеррес. Тренер Арели Кастельянос, менеджер Милтон Гарсия.

6. : Россана Паселье Десия (в), Матильде Клихе, Мануэла Вилар дель Валье, Кайсуами Даль’Орсо, Соледад Вильяр, Констанса Баррандегуи, Джанин Стэнли, Анастасия Олаве, Каролина Вега, Лючия Джоскья (в), Мерседес Коатес, Ироэ Горосуррета, София Мора (к), Лючия Лаборде, Агустина Таборда, Лючия Ламберти, Агустина Ньето, Федерика Кемпнер Итурральде. Тренер Гонсало Феррер, ассистент Мария Гивогре, менеджер Фернандо Андрада Барриос.

7. : Анастасия Нетто (в), Блэр Уинн, Эвион Эштон, Тереса Лезама, Дана-Ли Де Ганнес, Аманда Джордж, Тэмия Роуч, Аланна Льюис (к), Тамара де Нобрига, Зене Генри, Брианна Говия, Эми Олтон, Кристин Томпсон, Кайла Брейтуэйт, Джениэль Каррингтон (в), Бриттни Хингх, Элис Олтон, Квилан Джаггассар. Тренер Гленн Фрэнсис, ассистент Николас Рен, менеджер Шэрон Де Фрейтас.

8. : Алиса Ксавье (в), Габриэлла Ксавье, Ванесса Пирес, Марсана Фидткоу, Керенса Фернандес, Триша Вудрофф, Тиффани Соломон, Кора Таулер, Ли Сэндисон, Мариша Родригес, Шантель Фернандес (к), Джанелла Манро, Алия Гордон, Ульрика Сазерленд, Саманта Фернандес, Эшли де Грот. Тренер Филип Фернандес, ассистент Питер де Грот, менеджер Рол Доусон.

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Сентябрь 2013 года
Спорт в Аргентине в 2013 году
2013 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Спорт в Мендосе
Панамериканские чемпионаты в Аргентине